Six Flags Astroworld, een voormalig attractiepark in Houston
 Astroworld (album), een album van Travis Scott uit 2018
 Astroworld Festival, een muziekfestival opgericht door Travis Scott